Essey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Essey im Département Côte-d'Or

mit Namenszusatz:
 Essey-et-Maizerais im Département Meurthe-et-Moselle
 Essey-la-Côte im Département Meurthe-et-Moselle
 Essey-lès-Nancy im Département Meurthe-et-Moselle